Les mygales (du grec  (), « musaraigne », formé de  (), « rat, souris », et de  (), « belette, putois ») forment le sous-ordre des Mygalomorphae, les araignées orthognathes (Orthognatha), ce qui signifie que la base des chélicères est dirigée vers l'avant. Ce taxon est tantôt considéré comme un sous-ordre, tantôt comme un infra-ordre du sous-ordre des Opisthothelae.

Il compte 15 familles, 321 genres et  espèces.

Caractéristiques 
Les mygales sont caractérisées par une articulation crochets-partie supérieure des chélicères qui se fait dans l'axe longitudinal du corps. Au repos, les crochets ne se croisent pas et sont repliés parallèlement. Le corps des mygales est beaucoup plus massif que celui des aranéomorphes et des mésothèles.

Dépourvues de trachée, elles sont dites « tétrapneumones » car elles ont deux paires de poumons feuilletés.

Bien que les mygales soient avant tout des animaux nocturnes, les mygales mâles se déplacent la journée en quête de femelles lors des périodes de reproduction.

Espérance de vie 

Les mygales femelles sont parmi les araignées qui vivent le plus longtemps. L'espérance de vie de certaines espèces de mygales est de trente ans en captivité pour les femelles. Cependant, l'espérance de vie des mygales mâles est très brève (ils meurent généralement après leur première saison de reproduction), ce qui les force à rechercher des femelles très rapidement pour se reproduire. Cette différence entre l'espérance de vie mâle et femelle pourrait être due au fait que les mâles ont un rythme métabolique plus élevé que les femelles : par exemple, pour l'espèce Aphonopelma anax, les mâles sont moitié moins lourds que les femelles.

Physiologie

Mue 
Les mygales muent régulièrement.

De nombreuses espèces de Theraphosidae tissent une toile spéciale lorsque sonne l'heure de la mue. Les araignées sont dépourvues de squelette interne (endosquelette) et ne possèdent qu'une cuticule qui joue le rôle de squelette externe (exosquelette). Les animaux à mue ont une croissance non pas linéaire, mais par « paliers ». L'épiderme synthétise des protéines qui vont former une couche non cellulaire au niveau de la surface du corps, la cuticule. Cette couche est plus ou moins rigide, ce qui empêche l'organisme de croître. Ainsi, l'animal doit s'en débarrasser afin de continuer sa croissance grâce à un contrôle neuroendocrinien.

Pendant leurs premières années de vie, les mygales muent tous les deux ou trois mois, à chaque stade de la croissance. Arrivées à l'âge adulte, elles ne changent de peau qu'une fois chaque année. Les mâles, quant à eux, effectuent leur dernière mue, la mue imaginale, qui leur permettra d'atteindre la maturité sexuelle. Ils ne mueront plus pour le reste de leur vie.

Nutrition 
Certains genres chassent à l'affut, cachées dans des terriers munis d'une porte.
Malgré leur taille, les mygales ne peuvent pas ingurgiter directement leurs proies. Après que les crochets ont inoculé le venin, les glandes maxillaires des araignées sécrètent de puissantes enzymes digestives qui dissolvent rapidement les organes intérieurs de leurs victimes, les transformant en bouillie nutritive. Les mygales aspirent ensuite le produit transformé qui passe successivement par la bouche, l'œsophage, le jabot aspirateur et l'estomac avant l'assimilation dans l'intestin.

Venin 
Le venin des mygales est puissant. En effet, celui-ci entraîne une paralysie immédiate de la proie et une mort rapide. Cependant, contrairement aux idées reçues, assez peu de morsures de mygales sont dangereuses pour l'homme. Chez certaines espèces, le venin est néanmoins un puissant neurotoxique qui s'attaque au système nerveux périphérique, engendrant des signes locaux ou locorégionaux (douleurs, œdèmes, faiblesse musculaire, anesthésies ou paresthésies) et parfois des signes généraux parasympathiques (hyper-salivation, nausées, bradycardie). Certaines espèces (Poecilotheria, Cyriopagopus, Stromatopelma) peuvent provoquer des signes généraux graves, avec des cas de comas. Une seule espèce (Atrax robustus) peut provoquer la mort, des cas fatals ayant été relevés avant 1980, date de la mise au point d'un antivenin spécifique. La victime, en état de choc, connaît une chute de pression sanguine. Actuellement, l'administration de sérums antivenin permet le traitement adéquat de ces morsures.

Outre le venin, il faut également considérer la blessure mécanique que peuvent provoquer les grands chélicères des plus grandes espèces (Theraphosa blondi).

Puisque les mygales sont encore peu connues et que de nombreuses espèces restent encore à recenser, il est difficile de dire si certaines sont réellement mortelles pour l'homme. Toutefois, les études récentes montrent que les seuls symptômes observés sont, chez l'adulte et dans la majorité des cas, des douleurs et des vomissements.

Par ailleurs, le venin des mygales est étudié pour ses applications pharmacologiques.

Distribution 
Les mygales ont principalement élu domicile dans les régions tropicales et subtropicales du globe, le plus souvent dans les forêts profondes et humides.

Elles sont présentes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud (surtout en Amazonie), en Afrique (où elles sont plus petites), en Asie, en Europe (mygale maçonne, mygale affinis, etc.) et en Océanie.

Étude, élevage et adoption 

En France, le GEA (Groupe d’Études des Arachnides) est la seule association regroupant les passionnés d'arachnides (mygales, scorpions, etc.), avec pour objectifs leur étude et leur élevage, afin de mieux les connaître et d'améliorer leur protection.

La mygale dans les NAC (Nouveaux animaux de compagnie) 

Les mygales sont des espèces qui figurent dans la liste des NAC, parmi les serpents et autres animaux de plus en plus demandés à l'adoption.

Il est très difficile de s'occuper d'une mygale. Les amateurs doivent respecter des règles strictes : la température doit être maintenue entre , selon le moment dans la journée et dans l'année, et l'hygrométrie doit rester aux environs de 70 %. Il faut, de plus, être titulaire d'un certificat de capacité délivré par la DDPP/DDETSPP (selon le département). Le venin n'est pas le seul danger de ces animaux, il faut également considérer la présence de  et allergisantes que l'animal peut projeter s'il se sent en danger (Theraphosidae du continent américain).

Mygale en gastronomie 

La mygale frite est une spécialité du village de Skun, au Cambodge.

Liste des familles 

 Actinopodidae
 Antrodiaetidae
 Atypidae
 Barychelidae
 Ctenizidae
 Cyrtaucheniidae
 Dipluridae
 Hexathelidae
 Idiopidae
 Mecicobothriidae
 Microstigmatidae
 Migidae
 Nemesiidae
 Paratropidae
 Theraphosidae
 †Fossilcalcaridae
et le genre fossile n'appartenant à aucune famille :
 †Friularachne Dalla Vecchia & Selden, 2013

Le cladogramme préféré d'Optova et al. (2020) est :

Quelques espèces notables 
 Aphonopelma anax
 Aphonopelma bicoloratum
 Atrax robustus
 Avicularia aurantiaca
 Avicularia metallica
 Caribena versicolor
 Brachypelma albopilosum
 Brachypelma smithi
 Grammostola rosea - Mygale Rose du Chili
 Poecilotheria metallica
 Poecilotheria regalis
 Theraphosa blondi - Mygale de Leblond

Article connexe 
 Classification phylogénique des Chelicerata

Liens externes 

 
 
 
 
 Le groupe d'étude des arachnides, seule association française regroupant tous les passionnés de mygales et autres arachnides

Notes et références 

 
Sous-ordre d'arachnides (nom scientifique)